Альберт Фрей (; 16 февраля 1913, Гейдельберг — 1 сентября 2003, Гейдельберг) — немецкий офицер войск СС, штандартенфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.

Биография 
Альберт Фрей родился 16 февраля 1913 года в городе Гейдельберг. 15 июня 1933 года вступил в СС (служебное удостоверение № 111 913), а 1 мая 1937 в НСДАП (партийный билет № 4 137 086). С 1934 служил в частях усиления СС. 1 апреля 1938 года был переведён в 3-й штурмбанн Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер», где 1 августа 1940 стал командиром 14-го штурма. 

Альбер Фрей принял участие в Польской, Французской, Балканской кампаниях и в боях на Восточном фронте. 16 октября 1941 был назначен командиром 3-го батальона полка СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». 

После развёртывания бригады СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» в дивизию Фрей в июне 1942 года был назначен командиром 1-го батальона 1-го моторизованного полка СС этой дивизии, во главе которого отличился в боях под Харьковом.

С мая 1943 командовал 1-м моторизованным полком СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». 27 декабря 1943 Альберт Фрей был награждён дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

В ходе боёв с англо-американскими войсками, высадившимися в Нормандии, Альберт был тяжело ранен 20 июля 1944 года. После выздоровления зачислен в резерв. До 1948 года находился в американском плену. Альберт Фрей покончил жизнь самоубийством 1 сентября 2003 года в Гейдельберге.

Чины 
 Унтерштурмфюрер СС (19 марта 1938)
 Оберштурмфюрер СС (20 апреля 1939)
 Гауптштурмфюрер СС (8 ноября 1940)
 Штурмбаннфюрер СС (20 апреля 1942)
 Оберштурмбаннфюрер СС (5 июля 1943)
 Штандартенфюрер СС (6 августа 1944)

Награды 
 Железный крест (1939)
 2-й степени (25 сентября 1939)
 1-й степени (30 июня 1940)
Кольцо СС «Мертвая голова» (12.11.1941)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» (1 августа 1942)
 Знак «за ранение»
 Немецкий крест в золоте (17 ноября 1941) — гауптштурмфюрер СС, командир 3-го батальона моторизованной бригады СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»
 Рыцарский крест Железного креста с Дубовыми листьями
 Рыцарский крест (3 марта 1943) — штурмбаннфюрер СС, командир 1-го батальона 1-го моторизованного полка СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»
 Дубовые листья (№ 359) (27 декабря 1943) — оберштурмбаннфюрер СС, командир 1-го моторизованного полка СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»

Примечания

Литература 
 

Офицеры СС